Битва за Карбогазы (тур.Karboğazı savaşı) также известна как засада «Карбогазы» (тур.Karboğazı baskını) сражение между турецкими военными формированиями и французскими экспедиционными силами в ходе Войны за независимости Турции на южном фронте.

Предыстория 
Османская империя потеряла Первую мировую войну, и её армия осталась безоружной в связи с подписанием соглашении о перемирии Мондроса. Оттоманские солдаты были демобилизованы, но были созданы национальные партизанские союзы Кува-и Миллие, чтобы противостоять оккупации в Анатолии. Через 47 дней после перемирия «Мондрос» французы нарушили договор и вторглись в Мерсин 17 декабря 1918 года. Юго-западная сторона была оккупирована итальянцами. Связь Османской империи с Средиземноморьем была отрезана.

Французский план управления горами 
Французские войска хотели ускорить оккупацию и контролировать аллювиальные равнины, такие как Чукурова и средиземноморские побережья, с тем чтобы ускорить вторжение на национальные силы Кува-йи Миилие и отрезать дороги снабжение от моря, но горы Тавруса было трудно доминировать в этом регионе, поскольку национальные силы Кува-йи Миллие доминировали на крутых склонах и пересекающих дорогах. Французы начали аннексировать провинцию Гюлек (тур. Gülek), который помогал турецким войскам и после этого началась столкновение.

Значение и последствия 
Битва за Карбогазы стала один из поворотных моментов в освобождении южной части Анатолии.Это битва была стратегически важна и закончилось с заключением подписании Анкарского договора (тур. Ankara Anlaşması).

Ссылки 
http://www.ensonhaber.com/fransizlarin-unutmak-istedigi-hezimet-karbogazi-baskini.html

http://1ahaber.com/karbogazi-baskini-44-yoruk-destani/

https://en.wikipedia.org/wiki/Karbo%C4%9Faz%C4%B1_ambush

Война за независимость Турции
Май 1920 года
Сражения Турции
Сражения Франции
Сражения 1920 года